MTV Movie Awards 2013 — церемония вручения кинонаград канала MTV за 2012 год состоялась 14 апреля 2013 года в  (Калифорния, США). Ведущей церемонии стала актриса Ребел Уилсон. Уиллу Ферреллу была вручена награда в номинации «Гений комедии». Номинанты были объявлены 5 марта 2013 года.

Статистика 
Фильмы, получившие несколько номинаций.

Список лауреатов и номинантов

Примечания

Ссылки 
 http://www.mtv.com/news/articles/1703068/2013-mtv-movie-awards-nominees.jhtml
 Лауреаты на официальном сайте
 MTV Movie Awards 2013 на сайте IMDb

События 14 апреля
Апрель 2013 года
2013 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса